El término Consejo de la Judicatura puede referirse a:

 Consejo de la Judicatura, órgano de control y administrativo de la Poder Judicial en Bolivia.
 Consejo de la Judicatura, órgano de control y administrativo de la Función Judicial en Ecuador.
 Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario de Poder Judicial de la Federación en México.